Vigliano ist der Name der italienischen Gemeinden:

 Vigliano Biellese, Provinz Biella, Piemont
 Vigliano d’Asti, Provinz Asti, Piemont

Vigliano ist Namensbestandteil von:
 San Lorenzo a Vigliano, Ortsteil der Gemeinde Barberino Val d’Elsa, Provinz Florenz, Toskana.

Vigliano ist zudem der Nachname von:
 Mauro Vigliano (* 1975), argentinischer Fußballschiedsrichter